Midland (DJ)
 Midland (együttes)
 Amerikai Egyesült Államok
 Midland (Arkansas)
 Midland (Dél-Dakota)
 Midland (Dél-Karolina)
 Midland (Észak-Karolina)
 Midland (Georgia)
 Midland (Indiana)
 Midland (Kalifornia)
 Midland (Kentucky)
 Midland (Louisiana)
 Midland (Michigan)
 Midland (Ohio)
 Midland (Oregon)
 Midland (Pennsylvania)
 Midland (Tennessee)
 Midland (Texas)
 Midland (Virginia)
 Midland (Washington)
 Midland megye (egyértelműsítő lap)
 Ausztrália
 Midland (Nyugat-Ausztrália)

 Kanada
 Midland (Ontario)
 Midland (Újfundland és Labrador)